Schüler steht für:
 Schüler, Person die an einer Schule lernt
 Schüler (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Galerie Schüler, Galerie in Berlin